Ви́ктор Пивова́ров: Пивоваров, Виктор Александрович (род. 1957) — советский борец классического стиля.
 Пивоваров, Виктор Дмитриевич (род. 1937) — российский художник.
 Пивоваров, Виктор Иванович (род. 1937) — архиепископ неканонической РПЦ.
 Пивоваров, Виктор Фёдорович (род. 1937) — российский учёный в области жилищно-коммунального хозяйства.
 Пивоваров, Виктор Фёдорович (род. 1942) — советский и российский учёный в области селекции и семеноводства овощных культур.